Breivik může znamenat:

 příjmení
 Anders Behring Breivik – krajně pravicový aktivista, pachatel masakru v Norsku v roce 2011
 Marit Breiviková – bývalá norská házenkářka

 místa
 Breivik (Finnmark) – vesnice v Norsku